Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2006 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

{|
|
 Roger Federer (finale)
 Rafael Nadal (prvak)
 David Nalbandian (polfinale)
 Ivan Ljubičić (polfinale)
 Andy Roddick (prvi krog)
 Nikolaj Davidenko (četrtfinale)
 Tommy Robredo (četrti krog)
 James Blake (tretji krog)
 Fernando González (drugi krog)
 Gastón Gaudio (četrti krog)
 Radek Štěpánek (tretji krog)
 Mario Ančić (četrtfinale)
 Nicolas Kiefer (tretji krog)
 Lleyton Hewitt (četrti krog)
 David Ferrer (tretji krog)
 Jarkko Nieminen (prvi krog)
|
<li> Robby Ginepri (prvi krog)
<li> Thomas Johansson (prvi krog)
<li> Marcos Baghdatis (drugi krog)
<li> Tomáš Berdych  (četrti krog)
<li> Sébastien Grosjean (drugi krog)
<li> Dominik Hrbatý (tretji krog)
<li> Tommy Haas (tretji krog)
<li> Juan Carlos Ferrero (tretji krog)
<li> Gaël Monfils (četrti krog)
<li> José Acasuso (drugi krog)
<li> Olivier Rochus (tretji krog)
<li> Fernando Verdasco (drugi krog)
<li> Paul-Henri Mathieu (tretji krog)
<li> Carlos Moyà (tretji krog)
<li> Dimitrij Tursunov (tretji krog)
<li> Nicolas Massú (tretji krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2006